El término pepa puede referirse, en esta enciclopedia:

al femenino de Pepe (a su vez, hipocorístico de José –suele ser usado por las mujeres llamadas María José);
al hipocorístico de Josefa;
al mote de la Constitución española de 1812 (por haberse promulgado un 19 de marzo, día de San José);
al nombre popular del LSD (en Argentina);
 a Pepita, que a su vez puede referirse:
al diminutivo de Pepa;
a una semilla;
a una pepita de calabaza;
a una semilla de girasol, también pipa;
a una pepita de oro o de otros metales nativos, como el cobre;
a una pepita de pollo (no confundir con la pepita de la gallina, una enfermedad en la lengua de estos animales)
a (1102) Pepita, un asteroide.

Personajes con ese nombre
Pepa Bueno
Pepa Fernández
Pepa Aniorte
Pepa Flores (Marisol)
Pepita Tudó
Pepita Serrador
Pepita Embil
Pepita Caubet
Pepita Samper
Pepita la Pistolera
Pippi Långstrump, personaje de Lindgren cuyo nombre sueco se traduce en algunas ocasiones como "Pepita Mediaslargas".

Obras 
Peppa Pig, serie infantil de dibujos animados;
Pepita Jiménez, novela de Juan Valera;
Pepita Jiménez, ópera;
Pepa Doncel, obra de Jacinto Benavente;
Pepas, canción de Farruko.

Otros usos 
 La Pepa (1826), barco de guerra argentino.
 Puente de la Constitución de 1812, conocido también como Puente de la Pepa, en la bahía de Cádiz.
 Turrón de Doña Pepa
 Salt-N-Pepa, grupo musical.

Hipocorísticos femeninos